foton – cząstka elementarna
 „Foton” – czasopismo fizyczne
 „Foton” – dawne zakłady fotochemiczne
 „Foton” w Warszawie
 „Foton” w Bydgoszczy
 „Foton” – seria radzieckich i rosyjskich sztucznych satelitów
 Beiqi Foton Motor – chińskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne